

Секерчина — село в гміні Ценжковіце Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Секерчина — село в гміні Ліманова Лімановського повіту Малопольського воєводства